Plaats in Indonesië
 Jurang (Temanggung), een plaats in het regentschap Temanggung van de provincie Midden-Java
 Jurang (Gebog), een plaats in het regentschap Kudus van de provincie Midden-Java